Blue Whale steht für
 Blue Whale Challenge, ein Internetphänomen
 Blue Whale Harbour, Naturhafen in Südgeorgien
 Blue Whale Mountain, Berg in Südgeorgien
 Blue Whale 1, südkoreanische orbitale Trägerrakete

Siehe auch:
 Blauwal